demo (glazba), neslužbena glazbena snimka
demo (računarstvo)
Demo 2000 - demoalbum norveškog avangardnog metal sastava Virus.